Pleutersbach ist ein geographischer Name im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg:

 Pleutersbach, Stadtteil und Dorf von Eberbach 
 Pleutersbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Pleutersbach

Siehe auch:
 Leutersbach